Pekan ist die Bezeichnung für:
Pekan (Distrikt), einen Distrikt in Malaysia
Pekan (Malaysia), eine Stadt in Malaysia
den Fischermarder, eine nordamerikanische Raubtierart
die Pekannuss, ein nordamerikanisches Walnussgewächs

Siehe auch:
 Pecan